Objets de vénération est le titre d'une exposition culturelle comparative présentée au Musée des collections municipales dans l'arsenal de la ville de Luther à Wittenberg depuis 2017. Le sous-titre de l'exposition est "Témoignages matériels de la foi, du respect et de la commémoration dans les cultures de l'humanité".

Contexte 

L'exposition a été organisée pour la finale du Année Luther 2017 et en raison de l'intérêt suprarégional et des retards dans la mise en place de l'exposition permanente prévue dans l'arsenal jusqu'en juillet 2018.
L'ethnologue Nils Seethaler a été le commissaire de l'exposition dans le cadre d'un projet de coopération entre les collections municipales et le cercle des amis de la collection Julius Riemer. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de celle qui avait déjà eu lieu pour la conception de l'exposition précédente "Découverte de l'individu.

Objet de l'exposition 
Sont exposés des objets ethnologiques, archéologique des découvertes, des documents d'histoire contemporaine, des œuvres d'art contemporain et des préparations de sciences naturelles provenant de différents prêteurs, notamment de la collection d'histoire de la ville de Wittenberg et de la collection Julius Riemer.
Les objets proviennent de tous les continents et de trois millénaires. L'accent est mis sur les mers du Sud, conformément à l'importance de cette partie de la collection Julius-Riemer. Les cultures traditionnelles d'Afrique, l'Éthiopie chrétienne et l'Égypte antique sont également traitées. Le continent asiatique est représenté par des objets de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme, auxquels s'ajoutent des objets de communautés religieuses locales. L'accent est également mis sur l'Europe judéo-chrétienne et sur la préhistoire et l'histoire ancienne de l'Europe. Certains objets proviennent d'Amérique du Nord et du Sud, où l'on trouve aussi bien des découvertes archéologiques que des preuves ethnographiques. Suivent des œuvres d'art contemporain, des souvenirs, des autographes et enfin plusieurs spécimens d'oiseaux historiques provenant notamment de la collection Julius Riemer. Conformément au thème de l'exposition (qui inclut également les "reliques"), des restes humains provenant de Mélanésie sont également présentés.

Concepts de contenu et didactiques 
Comme pour la précédente exposition de sculptures africaines, l'une des idées directrices était de maintenir en éveil la collection Julius-Riemer en tant que collection ethnologique et d'histoire naturelle et de l'ancrer à nouveau dans son interdisciplinarité en tant que partie du paysage muséal de Wittenberg. Cette approche, déjà recherchée lors de l'exposition "La découverte de l'individu", est ici poursuivie et élargie. En partant de l'ancien sanctuaire Frédéric le Sage (l'une des plus grandes collections de reliques d'Occident), sont présentés des reliques, votifs et autres objets de culte de tous les continents. Il en résulte un lien dialectique avec l'histoire de la Réforme, qui s'est justement caractérisée par une remise en question de la vénération des reliques..
Dans cette approche culturelle comparative, on s'interroge également sur les répercussions de la vénération des reliques dans l'art et la culture populaire, telles qu'elles se manifestent dans l'importance de la signature pour la valeur d'une œuvre d'art ou dans la conservation des autographes. Mais ce sont surtout les différents niveaux de signification du sacré dans la vie quotidienne et cultuelle de l'homme qui sont mis en évidence.
En dernier lieu, l'aspect de la relique dans le sens d'un "reste" soigneusement conservé est encore une fois mis en lumière en regardant les fonds d'histoire naturelle de la collection Julius Riemer. Des préparations historiques d'oiseaux rares ou déjà éteints sont présentées comme des preuves culturelles, mais aussi comme des documents scientifiques de la biodiversité perdue.
Lors du Finissage, le commissaire de l'exposition a remis un vase archéologique des Tellem d'Afrique de l'Ouest au musée des collections municipales. Cela a été fait afin d'élargir la collection Julius Riemer et d'approfondir la coopération en matière de contenu avec la collection de l'histoire de la ville, qui est elle-même prêteuse de pièces archéologiques et d'histoire de la ville.

Littérature 
 Rainer Greschik/ Nils Seethaler (préface) : Lobi. Sculptures ouest-africaines de la collection Greschik. Publié à l'occasion de l'exposition "La découverte de l'individu" à la ville de Luther à Wittenberg, 2016.
 
 Kerstin Merkel : Les reliques de Halle et de Wittenberg. Leurs livres de sanctuaires et leurs mises en scène. Dans : Andreas Tacke (éditeur) : CRANACH. Chefs-d'œuvre en réserve. Les dessins à la main d'Erlangen de la bibliothèque universitaire. 1994 : S. 37-50.

Références 

Salon ou exposition en Allemagne